Villa Benvenuti – villa di Este, provincia di Padova
Villa Benvenuti – villa di Fiesole, città metropolitana di Firenze

Pagine correlate 
 Palazzo Benvenuti